Theil ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Theil (* 1969), deutsche Schauspielerin
 Carl Theil (1886–1945), deutscher Reformpädagoge und Universitätskurator
 Edmund Theil (1913–?), deutscher Schriftsteller
 Emil Theil (1892–1968), deutscher Politiker (SPD), Senator in Bremen
 Henri Theil (1924–2000), niederländischer Ökonometriker
 Hans-Joachim Theil (1909–1985), deutscher Dramaturg 
 Julie Martin du Theil, Schweizer Sängerin im Stimmfach Sopran
 Markus Theil (* 1968), deutscher Sportjournalist
 Pernille Rosenkrantz-Theil (* 1977), dänische Politikerin
 Ria Theil (* 1946), deutsche Politikerin (parteilos) in Sachsen-Anhalt
 Stella Reiter-Theil (* 1955), Schweizer Psychologin, Medizinethikerin und Hochschullehrerin

Theil ist der Name folgender Ortschaften in Frankreich:
 Theil-Rabier, Gemeinde im Département Charente
 Theil-sur-Vanne, Gemeinde im Département Yonne

Siehe auch:
 Le Theil
 Theil-Index
 Theill, Teil, Thail, Tail, Deil